Hermann Bruhn ist der Name folgender Personen:

* Hermann Bruhn (Maschinenbauer) (1872–1943), deutscher Maschinenbauingenieur, Manager und Politiker
 Hermann Bruhn (Schauspieler) (* 1928), deutscher Brauereikaufmann und Schauspieler
 Hermann Friedrich Bruhn (1931–1972), deutscher Bauunternehmer